Cerkev svetega Primoža in Felicijana se lahko nanaša na več rimokatoliških cerkva v Sloveniji in Avstriji:
 Cerkev svetega Primoža in Felicijana, Vrhpolje
 Cerkev svetega Primoža in Felicijana, Jamnik
 Cerkev svetega Primoža in Felicijana, Otok
 Cerkev svetega Primoža in Felicijana, Otok (Avstrija)
 Cerkev svetega Primoža in Felicijana, Loka pri Mengšu